Саманта Смит:
 Смит, Саманта (1972—1985) — американская школьница, написавшая письмо Андропову.
 Смит, Саманта (род. 1969) — американская актриса.
  (род. 1971) — английская теннисистка.